Анато́лий Со́болев:
 Соболев, Анатолий Васильевич (1947—2003) — советский и российский контрабасист, музыкальный педагог.
 
 Соболев, Анатолий Пантелеевич (1926—1986) — советский писатель.
 Соболев, Анатолий (род. 1943) — советский хоккеист.